Rahm steht für:

 Rahm oder Sahne, fetthaltiger Teil der Milch

Familienname:
 Andreas Rahm (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Berta Rahm (1910–1998), Schweizer Architektin, Verlegerin und Frauenrechtlerin

 Erhard Rahm (* 1959), deutscher Informatiker
 Gilbert Rahm (1885–1954), deutscher Benediktiner und Zoologe
 Günter Rahm (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Inge Rahm (nach 1900), deutsche Filmschauspielerin
 Johannes Rahm (1860–1938), Schweizer Maler
 John Rahm (1854–1935), US-amerikanischer Golfer
 Jon Rahm (* 1994), spanischer Berufsgolfer
 Karl Rahm (1907–1947), Lagerkommandant des Ghettos Theresienstadt
 Kevin Rahm (* 1971), amerikanischer Schauspieler
 Meinrad Rahm (1819–1847), Schweizer Stenograph
 Otto Rahm (1904–1994), deutscher expressionistischer Maler und Bildhauer
 Peter Rahm (* 1930), Schweizer Architekt
 Robin Rahm (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler
 Samuel Rahm (1811–1864), deutscher Porträt- und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Sibylle Rahm (* 1952), deutsche Erziehungswissenschaftlerin 
 Simon Rahm (* 1980), deutscher Komponist, Sounddesigner, Musikproduzent und Sänger
 Sylva Rahm-Präger (* 1960), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Urs Rahm (* 1925), Schweizer Zoologe

Vorname:
 Rahm Emanuel (* 1959), amerikanischer Politiker

Orte:
 Rahm (Dortmund), Stadtteil von Dortmund
 Rahm (Duisburg), Stadtteil von Duisburg
 Rahm (Ettal), Ortsteil von Ettal
 Rahm (Kerken), Ortsteil von Kerken

Siehe auch:
 Rahmer
 Tote Rahm